Holowaniwsk (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit 5900 Einwohnern (2019).

Die Siedlung ist das Verwaltungszentrum des Rajon Holowaniwsk im Westen der zentralukrainischen Oblast Kirowohrad und gliedert sich in die Siedlung städtischen Typs sowie eine Ansiedlung gleichen Namens.

Sie wurde 1764 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, seit 1957 hat sie den Status einer Siedlung städtischen Typs.

In der Ortschaft befindet sich ein Endpunkt der Eisenbahn im Schmalspurnetz Hajworon.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Ersterwähnung 1764
Rajon Holowaniwsk